В Индии разговаривают на 447 различных языках, на 2000 диалектов. В Конституции Индии оговорено, что хинди и английский являются двумя языками работы национального правительства, то есть государственными языками. Кроме того, представлен официальный список из 22 языков (), которые могут использоваться правительствами индийских штатов для различных административных целей.

Было запланировано, что в 1965 году английский язык лишится статуса государственного и будет называться «дополнительным государственным языком» до тех пор, пока не завершится полномасштабный переход на хинди. Однако в связи с протестами некоторых штатов, в которых хинди не получил распространения, была сохранена ситуация, когда два языка являются государственными. Из-за быстрой индустриализации и многонационального влияния в экономике английский язык продолжает оставаться популярным и влиятельным средством связи в государственном управлении и бизнесе.

Государственные языки 
 хинди
 английский

Официально признанные языки

Национальные языки (22 scheduled languages) 
Относятся к четырём языковым семьям:
 Индоевропейские языки
 Индоарийские языки
 ассамский (Ассам)
 бенгальский (Западная Бенгалия, Трипура)
 гуджарати (Гуджарат, Даман и Диу, Дадра и Нагархавели)
 догри (Джамму и Кашмир)
 конкани (Гоа)
 маратхи (Махараштра, Гоа, Даман и Диу)
 майтхили (Бихар)
 непальский (Сикким)
 ория (Одиша)
 панджаби (Пенджаб, Харьяна, Химачал-Прадеш, Чандигарх)
 санскрит (мёртвый язык, сохранившийся как язык культа)
 синдхи
 урду (Джамму и Кашмир)
 хинди (Уттар-Прадеш, Мадхья-Прадеш, Чхаттисгарх, Дели, Уттаракханд, Харьяна, Химачал-Прадеш, Чандигарх, Бихар, Джаркханд, Раджастхан, Андаманские и Никобарские острова)
 Дардские языки
 кашмири (Джамму и Кашмир)
 Дравидийские языки
 тамильский (Тамилнад, Пудучерри)
 каннада (Карнатака)
 телугу (Андхра-Прадеш, Пудучерри)
 малаялам (Керала, Лакшадвип, Пудучерри)
 Тибето-бирманские языки
 манипури (Манипур)
 бодо (Ассам)
 Австроазиатские языки
 Языки мунда
 сантали (Бихар, Джаркханд, Одиша, Западная Бенгалия)

Штаты и союзные территории

Штаты

Союзные территории

Другие популярные языки 
Не имеют официального статуса национальных языков, но количество владеющих языком более 5 миллионов. Некоторые из них признаны штатами в качестве языка, но не признаны правительством Индии.

Языки Бихара (кроме майтхили) 
 бходжпури (Бихар, Уттар-Прадеш)
 магахи (Бихар)
 Ангика (Бихар, Джаркханд)

Языки Раджастхана 
 марвари (часто считается диалектом хинди)
 мевари (часто считается диалектом хинди)

Языки пояса хинди 
 авадхи (часто считается диалектом хинди)
 бундели (часто считается диалектом хинди)
 багхели (часто считается диалектом хинди)
 канауджи (часто считается диалектом хинди)
 хариани (часто считается диалектом хинди)
 хиндустани (смесь урду и хинди)
 чхаттисгархи (часто считается диалектом хинди)
 хинглиш (смесь английского и хинди)

Другие языки 
 бхили
 гонди
 кодава
 кутчи
 тулу
 дивехи

Малочисленные языки, не относящиеся к вышеприведенным группам 
 Андаманские языки
 Нихали
 Кусунда
 Никобарские языки
 Шомпенские языки
 Тибетский язык, на котором говорят в основном тибетские монахи, бежавшие на территорию Индии после захвата Тибета Китаем и проживающие на территории штата Химачал-Прадеш.

См. также 
 Русский язык в Индии
 Языки Индии по количеству носителей (список)

Примечания

Литература 
 Language education in multilingual India / Chander J. Daswani, ed. — UNESCO Office New Delhi and Regional Bureau for Communication and Information in Asia and the Pacific, 2001. — 383 p.
 Rajendra Dixit Language Education in India Policy and Practice. // Dialogue April-June, 2011, Volume 12 No. 4

 

Индия
 
Списки:Индия
Официальные языки